Chavarria bzw. Chavarría ist der Familienname folgender Personen:

 Casiano José Chavarría (* 1901), bolivianischer Fußballspieler
 Daniel Chavarría (1933–2018), uruguayischer Schriftsteller, Übersetzer und Dozent
 Daniel Chavarria (Tennisspieler) (* 1978), bolivianischer Tennisspieler
 Federico Chavaria (* 1986), costa-ricanischer Tennisspieler
 Gabriel Chavarria (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Kyle Chavarria (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Manuel Chavarría (* 1951), mexikanischer Fußballspieler
 Margharita Chavarria (* 1993), italienische Bridge-Spielerin 
 Pablo Chavarría (* 1988), argentinischer Fußballspieler 

Chavarría bezeichnet außerdem:

 Chavarría (Corrientes), Ort in Argentinien
 Chavarría (Morelos), Ort in Mexiko